Сэм Кронин (; 12 декабря 1986, Атланта, США) — американский футболист, полузащитник. Выступал за сборную США.

Клубная карьера 

Кронин начал карьеру, выступая за команду Университета Уэйк-Форест. Во время учёбы он выступал за клуб PDL «Каролина Динамо».

После окончания обучения он был выбран на драфте канадским «Торонто». 21 марта 2009 году в матче против «Канзас-Сити Уизардс» он дебютировал в MLS. 13 июня в поединке против «Нью-Йорк Ред Буллз» Сэм забил свой первый гол за «Торонто». В составе команды он дважды выиграл первенство Канады.

21 июня 2010 года Кронин перешёл в «Сан-Хосе Эртквейкс» за распределительные средства. 26 июня в матче против «Реал Солт-Лейк» он дебютировал за новую команду. 1 июля 2012 года в поединке против «Лос-Анджелес Гэлакси» Сэм забил свой первый гол за «Сан-Хосе». В том же году Кронин помог команде выиграть Supporters’ Shield.

19 января 2015 года Кронин был обменян в «Колорадо Рэпидз» на распределительные средства. За «Рэпидз» он дебютировал 20 марта 2015 года в матче против «Нью-Йорк Сити». 30 мая в матче против «Портленд Тимберс» он забил свой первый гол за «Колорадо». В июле Кронин был выбран для участия в матче всех звёзд MLS 2015 за сборную лиги против английского «Тоттенхэм Хотспур». В матче он вышел на поле после перерыва между таймами и 77-й минуте был заменён на Джози Алтидора. В начале сезона 2016 Кронин был выбран капитаном команды.

31 марта 2017 года «Колорадо Рэпидз» обменяли Кронина и Марка Бёрча в «Миннесоту Юнайтед» на Джоша Гэтта, Мохаммеда Саида и место иностранного игрока. За «гагар» Сэм дебютировал 8 апреля 2017 года в матче против «Далласа». Из-за травмы шеи, полученной на предсезонной подготовке, Кронин полностью пропустил сезон 2018. 1 марта 2019 года «Миннесота Юнайтед» выкупила контракт Кронина для расторжения.

15 сентября 2019 года Сэм Кронин официально объявил о завершении футбольной карьеры.

Международная карьера 
В 2009 году Кронин попал в заявку на участие в розыгрыше Золотого кубка КОНКАКАФ. 12 июля в матче против сборной Гаити он дебютировал за сборную США. Сэм также принял участие в поединке против команды Мексики и помог национальной сборной завоевать серебряные медали.

Достижения 
Командные

 «Торонто»
 Победитель первенства Канады — 2009, 2010

 «Сан-Хосе Эртквейкс»
 Обладатель Supporters’ Shield — 2012

Международные

 США
  Золотой кубок КОНКАКАФ — 2009

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники Университета Уэйк-Форест
Футболисты США
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Торонто»
Игроки ФК «Сан-Хосе Эртквейкс»
Игроки ФК «Колорадо Рэпидз»
Игроки ФК «Миннесота Юнайтед»